Хмели — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Хмели — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Хмели — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Хмели — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Хмели — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Хмели — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Россия / Украина 
 Хмели — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма.

Другое 
 Хмели — микрорайон Перми.

См. также 
 Хмели-сунели — пряная, но не острая смесь специй, традиционно используемая на территории Закавказья
 Хмели-Сунели — музыкальная группа из Перми
 Хмель (значения)